Bajirao puede referirse a:

 Bajirao I (1700–1740), general indio y Peshwa del Imperio Maratha
 Bajirao II (1775–1851), Peshwa del Imperio Maratha